Il doppio  dello  St. Petersburg Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Colin Fleming e Ken Skupski erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Filip Polášek e Igor Zelenay

Daniele Bracciali e Potito Starace hanno battuto in finale Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi 7–6(6), 7–6(5).

Teste di serie

  František Čermák /  Michal Mertiňák (primo turno)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finali)

  Filip Polášek /  Igor Zelenay (semifinali)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2010
ATP World Tour 2010